Paul Russell (ur. 1955) – kanadyjski filozof
 Paul Russell (ur. 1959) – amerykański biskup katolicki, dyplomata watykański
 Paul Russell (ur. 1973) – australijski programista
 Paul Russell – amerykański chirurg, członek PAN

Przypisy